Ferônia
Feronia (gênero)
72 Feronia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos